Ostjaken ist der traditionelle deutsche Name zweier verschiedener sibirische Völker:

 Ostjaken, heute meist Chanten genannt
 Jenissei-Ostjaken, heute meist Keten genannt